Rosa Serra i Sala, professora i historiadora, escriptora de llibres d'història i infantils.
 Rosa Serra i Puigvert, escultora catalana.